Виктор Андреевич Измадинов (1919—1972) — старший сержант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945).

Биография 
Родился 25 ноября 1919 года в деревне Измоденова (ныне — Белоярский район Свердловской области).

Получил начальное образование, после чего работал формовщиком в артели и трактористом в леспромхозе.

В 1940 году призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С 1941 года — на фронтах Великой Отечественной войны. К апрелю 1945 года старший сержант Виктор Измадинов был мотористом 5-го тяжёлого моторизованного понтонно-мостового полка 65-й армии 2-го Белорусского фронта. Отличился во время форсирования Одера.

22—23 апреля 1945 года во время форсирования рукава Одера Вест-Одер к югу от Штеттина и принял активное участие в сборке паромов и переправе советских танковых и артиллерийских подразделений.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года старший сержант Виктор Измадинов был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После окончания войны демобилизован. Проживал в городах Приморско-Ахтарск, Усть-Каменогорск, с 1948 года — Корсаков Сахалинской области, работал в строительных, торговых и военизированных организациях, с 1963 года — в местном управлении рыболовного и тралового флота.

Скончался 10 сентября 1972 года, похоронен в родной деревне.

Также награждён орденами Отечественной войны 1-й степени (12.04.1945) и Красной Звезды (05.12.1944), рядом медалей, в том числе «За отвагу» (10.07.1944), «За боевые заслуги» (20.10.1944).

Примечания

Литература 
 
 Золотые Звезды свердловчан. — 2-е изд., испр. и доп. — Свердловск, 1970. — С. 113—114.

Ссылки 

Сапёры Великой Отечественной войны
Похороненные в Белоярском районе